Верховое () — село,
Надеждинский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320684504. Население по переписи 2001 г. составляет 22 (10/12 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Верховое находится в 5-и км от пгт Близнюки, в 2-х км протекает река Бритай.

История 
 1920 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции
Населённые пункты Близнюковского района